Влади́мир Константи́нович Фа́льцман (29 декабря, 1932, Тебриз, Иран) — российский учёный-экономист, доктор экономических наук; декан и профессор факультета Российско-немецкой высшей школы управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Биография 
Окончил среднюю в школу в Москве и Государственный университет управления (1956). По распределению работал на Магнитогорском металлургическом заводе.

С 1957 по 1964 год работал на заводе «Серп и молот», как руководитель производства, затем до 1982 года занимался экономикой машиностроения и металлургии в НИИ Госплана СССР. Одновременно был заведующим сектором в ЦЭМИ АН СССР (1972—1988).

С 1988 по 1993 год — сотрудник Института экономики и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, преподавал в МГУ им. М. В. Ломоносова как профессор и руководитель научного направления «Национальное богатство».

В 1993 году создал Российско-немецкую высшую школу управления АНХ. Также работал в институте структурно-инвестиционной политики Микродин, был директором «Ассоциации исследователей инвестиций, инноваций и развития», в АНХ читал курс «Экономика и управление предприятием».

В 2011 году удостоен звания лауреата ежегодного конкурса «Лучшие имена немцев России» в области науки им. Бориса Раушенбаха.

В настоящее время продолжает работать как декан факультета «Российско-немецкая высшая школа управления».

У него есть двое сыновей, и одна дочь.

Основные работы 
 «Экономическое поведение: человек-фирма-государство-экономика» (1993)
 «Основы микроэкономики» (1999)
 «Оценка инвестиционных проектов и предприятий» (1999)
 «Основы управления предприятием» (2000)
 «Экономический рост. От прошлого к будущему» (2003)
 «Учёные в контексте времени» (2007)
 «Россия в поисках выхода из кризиса. Точки импортозамещения и роста» (2015)

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте РАНХиГС
 Фальцман Владимир Константинович в Диссеропедии
 изданные книги // на Библус

 Архивы
 
 

Заслуженные деятели науки Российской Федерации
Экономисты СССР
Экономисты России
Доктора экономических наук
Выпускники Государственного университета управления
Сотрудники ЦЭМИ РАН
Сотрудники Института экономики РАН
Преподаватели экономического факультета МГУ
Преподаватели Российской академии народного хозяйства и государственной службы